Csongrád (în limba română Ciongrad) se poate referi la:

 Csongrád - oraș din județul Csongrád (Ungaria)
 Comitatul Csongrád
 Județul Csongrád